Beyblade Burst Gachi – manga scritto e disegnato da Hiro Morita
 Distretto rurale Gachi – uno dei distretti rurali dell'Iran
 Gachi Boy – film del 2008 diretto da Nohiro Koizumi
 Gachi Max – film del 2010, diretto da Motoki Takashi
 Gachi muchi – sottogenere di manga Yaoi